Ко́лдер (), также встречается передача Ка́лдер или Ка́льдер — английская фамилия.

Известные носители 
 Колдер, Александр (1898—1976) — американский скульптор.
 Колдер, Александр Милн (1846—1923) — американский скульптор.
 Колдер, Александр Стирлинг (1870—1945) — американский скульптор.
 Колдер, Джеймс Александр (1868—1956) — канадский политик.
 Калдер, Джон Найт (1882—1946) — канадский инженер-строитель.
 Колдер, Дэвид (род. 1978) — канадский гребец.
 Колдер, Кайл (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Колдер, Кэтрин (род. 1980) — новозеландская лыжница.
 Кальдер, Роберт (1734—1818) — британский адмирал.
 Колдер, Фрэнк (1877—1943) — первый президент НХЛ (1917—1943).
 Колдер, Фрэнк (1915—2006) — канадский политик.

См. также 
 Колдервуд
 Колдерхед

Примечания